Velika nagrada Južne Afrike 1993 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1993. Odvijala se je 14. marca 1993.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Alain Prost
| Williams-Renault
| 72
| 1:38:45,082
| 1
| 10
|-
! 2
| 8
|  Ayrton Senna
| McLaren-Ford
| 72
| + 1:19,824
| 2
| 6
|-
! 3
| 26
|  Mark Blundell
| Ligier-Renault
| 71
| +1 Krog
| 8
| 4
|-
! 4
| 23
|  Christian Fittipaldi
| Minardi-Ford
| 71
| +1 Krog
| 13
| 3
|-
! 5
| 30
|  Jyrki Järvilehto
| Sauber
| 70
| +2 Kroga
| 6
| 2
|-
! 6
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 69
| Motor
| 15
| 1
|-
! 7
| 9
|  Derek Warwick
| Footwork-Mugen-Honda
| 69
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Renault
| 57
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 21
|  Michele Alboreto
| Lola-Ferrari
| 55
| Pregrevanje
| 21
|  
|-
! Ods
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Lamborghini
| 51
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Benetton-Ford
| 46
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 39
| Zavrten
| 3
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Ford
| 38
| Gorivo
| 17
|  
|-
! Ods
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber
| 33
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 31
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 30
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 19
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Lamborghini
| 27
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 24
|  Fabrizio Barbazza
| Minardi-Ford
| 21
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 10
|  Aguri Suzuki
| Footwork-Mugen-Honda
| 21
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Luca Badoer
| Lola-Ferrari
| 20
| Menjalnik
| 26
|  
|-
! Ods
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 16
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 11
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Ford
| 16
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 7
|  Michael Andretti
| McLaren-Ford
| 4
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 15
|  Ivan Capelli
| Jordan-Hart
| 2
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1
| Prenos
| 21
|  
|-
! Ods
| 14
|  Andrea Chiesa
| Fondmetal-Ford
| 0
| Prenos
| 23
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1:19,492

Formula 1 sezona 1993
1993